Лаперу́з (, La Pérouse) — французское название Перуджи и производные от него топонимы и фамилии.

Название нескольких коммун во Франции 
 Лаперуз — в департаменте Эн.
 Лаперуз — в департаменте Пюи-де-Дом.
 Лаперуз-Фосат — в департаменте Верхняя Гаронна

Фамилии 
 Лаперуз, Жан-Франсуа де (1741—1788) — французский мореплаватель.
 Лаперуз, Филипп Пико де (1744—1818) — французский естествоиспытатель.

Другое 
 Лаперуз — кратер на видимой стороне Луны.
 Пролив Лаперуза — пролив между Сахалином и Хоккайдо.